Cijujung (Sukaraja), een plaats in Indonesië
Cijujung (Cibungbulang), een plaats in Indonesië